Man in Black ou The Man in Black peut faire référence à :
 Johnny Cash, surnommé The man in black car il portait toujours des tenues noires ;
 Man in Black, un album de Johnny Cash sorti en 1971 ;
 Man in Black, la chanson éponyme de cet album ;
 The Man in Black'', un film de Francis Searle sorti en 1949.